Alberto Asquini
Fabio Maria Asquini
Giuseppe Asquini
Roberto Asquini